Николай Лапин:
 Лапин, Николай Иванович (1931—2021) — советский и российский социолог, философ.
 Лапин, Николай Павлович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.